Объединённая команда (ОК) — официальное название команды, в которую входили спортсмены государств — бывших республик СССР на зимних и летних Олимпийских и паралимпийских играх 1992 года, а также на официальных международных соревнованиях.

Объединённая команда выступала на Играх под Олимпийским флагом, официальной аббревиатурой команды в протоколах соревнований были буквы EUN (от  — Объединённая команда). На зимних Играх на церемониях награждения представителей Объединённой команды поднимался Олимпийский флаг, в честь побед звучал Олимпийский гимн; на летних Играх церемония проводилась аналогично в командных соревнованиях, однако на церемониях награждения в личных соревнованиях поднимался государственный флаг страны спортсмена, в честь побед звучал гимн его государства.

В состав Объединённой команды на зимних Играх входили представители Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Украины и Узбекистана. В составе сборной по хоккею выступал представитель Литвы. Они завоевали 9 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей и заняли 2-е место в общекомандном зачёте.

Участниками Объединённой команды на летних Играх были 12 государств бывшего СССР. Спортсмены Литвы, Латвии и Эстонии, сформировавших свои национальные сборные, также могли выступать в составе Объединённой команды — так, в составе мужской сборной по баскетболу выступали представители Латвии. Спортсмены ОК завоевали ,  и  медалей, заняв в общекомандном зачёте 1-е место.

Неофициально Объединённая команда часто называлась «сборной СНГ», что неточно — Грузия вошла в состав СНГ только в 1993 году.

После окончания Игр в Барселоне команда прекратила своё существование; уже в конце 1992 года представители государств бывшего СССР выступали самостоятельными командами.

Государства

Медали

Медали на зимних Играх

Медали на летних Играх

См. также 
 Список знаменосцев Объединённой команды
 Независимые олимпийские участники на летних Олимпийских играх 1992

Летние Олимпийские игры 1992
Зимние Олимпийские игры 1992
Спорт в СНГ
Распад СССР
Объединённые команды нескольких стран